Van Wert kan syfta på:

 Van Wert, Iowa
 Van Wert, Ohio

Se även 
 Van Wert County